BBM – acronimo usato per indicare il BlackBerry Messenger
 BBM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Battambang (Cambogia)